Емилия Паула () може да се отнася за:

 Емилия Паула Терция (230 пр.н.е.; + 162 пр.н.е.), дъщеря на Луций Емилий Павел, съпруга на Сципион Африкански
 Емилия Паула Секунда, 2 век пр.н.е., дъщеря на Луций Емилий Павел Македоник, съпруга на Луций Елий Туберон (легат)
 Емилия Паула Прима, 2 век пр.н.е., дъщеря на Луций Емилий Павел Македоник
 Емилия Прима Паула, съпруга на Квинт Елий Туберон, прабаба на Елия Петина (през 28 г. втората съпруга на император Клавдий).